Jinniu bezeichnet:

 Jinniu (金牛区), Stadtbezirk von Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinniu (Binchuan) (金牛镇), Großgemeinde im Kreis Binchuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jinniu (Daye) (金牛镇), Großgemeinde der Stadt Daye in der chinesischen Provinz Hubei
 Jinniu (Lujiang) (金牛镇), Großgemeinde im Kreis Lujiang in der chinesischen Provinz Anhui
 Jinniu (Qing) (金牛镇), Großgemeinde im Kreis Qing in der chinesischen Provinz Hebei
 Jinniu (Wusheng) (金牛镇), Großgemeinde im Kreis Wusheng in der chinesischen Provinz Sichuan